Vogeltanz ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Vogeltanz (* 1968), österreichischer Comiczeichner und Graphic Novelist
 Rudolf Vogeltanz (1941–1994), österreichischer Geologe, Musiker und bildender Künstler

Siehe auch:
 Vogltanz